Манин — фамилия. У восточных славян и восточноевропейских евреев происходит от имени Мария; имеет женскую форму .

Известные носители:
 Манин, Александр Андреевич (1921—1944) — Герой Советского Союза.
 Манин, Виталий Серафимович (1929—2016) — советский и российский искусствовед.
 Манин, Даниеле (1804—1857) — итальянский адвокат, политик, военный деятель; лидер революции 1848 года в Венеции.
 Манин, Евгений Николаевич (1929—2016) — механизатор совхоза «Уральский», Герой Социалистического Труда (1968).
 Манин, Людовико (Ludovico Manin, 1726—1802) — дож Венецианской республики.
 Манин, Сергей Евгеньевич (род. 1986) — российский самбист.
 Манин, Юрий Иванович (1937—2023) — российский математик, член-корреспондент РАН.